Comitatul Morton se poate referi la unul din următoarele două comitate din Statele Unite ale Americii:
 Comitatul Morton, Kansas
 Comitatul Morton, Dakota de Nord